Hybrid fibre-coaxial, tecnologia di rete ad accesso a banda larga
 Gas refrigeranti contenenti idrofluorocarburi